Monossido di manganese: MnO
Triossido di dimanganese: Mn2O3
Diossido di manganese: MnO2
Triossido di manganese: MnO3
Anidride permanganica: Mn2O7

Tetrossido di trimanganese: Mn3O4